Эрнест Морис «Кики» Вандевеге (; родился 1 августа 1958, Висбаден, Западная Германия) — американский профессиональный баскетболист и тренер, в настоящее время занимающий пост вице-президента Национальной баскетбольной ассоциации по баскетбольным операциям. С 1980 по 1993 год выступал в НБА, а по завершении игровой карьеры работал генеральным менеджером «Денвер Наггетс» и «Нью-Джерси Нетс», а с 2009 по 2010 год был главным тренером «Нетс».

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, в 1980 году был выбран на драфте НБА под 11-м номером командой «Даллас Маверикс», однако отказался играть за этот клуб и был перепродан в «Денвер Наггетс». Позже выступал за команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1983—1984). Всего за карьеру в НБА сыграл 810 игр, в которых набрал 15 980 очков (в среднем 16,5 за игру), сделал 2785 подборов, 1668 передач, 468 перехватов и 243 блокшотов.

Его родной дядя, Мел Хатчинс, также играл в НБА (1951—1958), а его племянница Коко Вандевеге играет в теннис на турнирах под эгидой WTA и ITF.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команду «Нью-Джерси Нетс» (2009—2010).

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Тренеры «Бруклин Нетс»
Родившиеся в Висбадене